Brian Price peut faire référence à :
 Brian Price (né en 1937), un joueur de rugby à XV gallois ;
 Brian Price (né en 1976), un rameur canadien.